Ahom steht für:

 Ahom (Ethnie), eine Volksgruppe in Indien und Myanmar
 Königreich Ahom, im 19. Jahrhundert erobert
 Ahom (Sprache), eine untergegangene Tai-Kadai-Sprache
 Ahom-Schrift (auch ISO-15924-Code Ahom)

Abkürzung